Suda o Suïda, gran enciclopèdia romana d'Orient sobre el món antic, escrita en grec vers el segle X 
 Suda, espai fortificat, ciutadella o alcassaba, de moltes ciutats catalanes en l'època andalusina 
 La Suda de Lleida, fortificació andalusina feta fer Ismaïl ibn Mussa al darrer quart del segle IX 
 La Suda de Tortosa, a Tortosa, també encimbellada, ja era fortificada en l'època carolíngia, i després del 1148 s'hi edificà el palau reial
 La Suda de Mallorca, més coneguda com a Palau de l'Almudaina, fortificació andalusina de possibles orígens romans
 Castell Formós, fortificació entre Balaguer i el Pla d'Almatà
 Suda (Creta), població al nord-oest de Creta
 Suda (illot), illot a la badia de Suda, Creta.
 Suda (Mesopotàmia), regne de Mesopotàmia del 
 Suda (riu), riu de Rússia